Bedford County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Bedford County (Pennsylvania)
 Bedford County (Tennessee)
 Bedford County (Virginia)